Selvin ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Selvin (1898–1980), US-amerikanischer Bandleader der Tin-Pan-Alley-Periode
 Steve Selvin (* 1941), US-amerikanischer Biostatistiker